Летарги́я:
 Летаргия — болезненное состояние, похожее на сон и характеризующееся неподвижностью.
 «Летаргия» — советский художественный фильм 1983 года.